Badia  es un apellido de origen catalán.  Puede referirse a:

Topónimos 

 Badia (Italia), un municipio en Italia.
 Badia del Vallès, un municipio en España.
 Badia Polesine, un municipio en Italia.
 Badia Tedalda, un municipio en Italia.
 Badia Calavena, un municipio en Italia.
 Badia Pavese, un municipio en Italia.

Monumentos 

 Badia Fiorentina, una abadía situada en Florencia, Italia.